Das Mädchen vom Moorhof bezeichnet:

 Das Mädchen vom Moorhof (Novelle), Originaltitel Tösen från Stormyrtorpet, Novelle von Selma Lagerlöf
 Das Mädchen vom Moorhof (1917), Originaltitel Tösen från Stormyrtorpet, schwedischer Stummfilm von Victor Sjöström
 Das Mädchen vom Moorhof (1935), deutscher Spielfilm von Detlef Sierck
 Das Mädchen vom Moorhof (1947), schwedischer Spielfilm von Gustaf Edgren
 Das Mädchen vom Moorhof (1958), deutscher Heimatfilm von Gustav Ucicky